Maushund steht für
 eine ostafrikanische Schleichkatzenart, siehe Meller-Manguste
 die alte umgangssprachliche Bezeichnung für Hauskatze